Ву́лиця Шовкуне́нка — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Шовкуненка — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Шовкуненка — вулиця в місті Одеса.
 Вулиця Шовкуненка — вулиця в місті Херсон.

 Вулиця Олексія Шовкуненка — зникла вулиця Києва, існувала в місцевості Деміївка.

Вулиці, названі на честь людей